Ерыклинский участок — посёлок в Безводовском сельском поселении Кузоватовского района Ульяновской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 20 километров по прямой на северо-восток от районного центра посёлка Кузоватово.

История 
В 1990-е годы работал СПК «Кузоватовский».

Население 
Население составляло 99 человек в 2002 году (90 % русские), 47 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Кузоватовского района